Дми́тро Леоні́дович Черня́вський (16 липня 1971, Донецьк, ) — радник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту, виконувач обов'язків генерального директора реконструкції головної спортивної арени України — Національний спортивний комплекс «Олімпійський».

Біографія 
Народився 16 липня 1971 року в Донецьку, батьки:
Батько — Чернявський Леонід Володимирович, громадянин України, 21 лютого 1946.
Мати — Чернявська Жанна Василіївна, громадянка України, 5 червня 1945.
В 1978 пішов до першого класу школи № 2 Донецька, котру закінчив в 1986.
В 1991 поступив в Донецький державний інститут, котрий закінчив в 1997, отримавши спеціальність менеджера-економіста.
В 1998 поступив на юридичний факультет Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченко, котрий окінчив в 2000, отримавши спеціальність правознавець.

Трудова діяльність 
З серпня 1996 по грудень 1998 працював в ТОВ «Нерухомість та інвестиції» на посаді юрисконсульта.
С січня 1999 по липень 2002 працював в ЗАТ «Чернявський та партнери» на посаді юрисконсульта. З серпня 2002 по квітень 2008 працював на посаді радника з юридичних питань.
У 2003 році віце-президент по Східній Європі компанії Tax Consulting U.K.
З 2003 по 2004 голова правління банка «Національні фінансові традиції».
З 2004 по 2008 член ради директорів групи компаній «Аврора».

3 травня 2008 призначений радником міністра у справах сім'ї, молоді та спорту.
7 жовтня 2008 призначений виконуючим обов'язки Генерального Директора державного підприємства «Національний спортивний комплекс Олімпійський» та очолив організацію робіт з підготовки стадіону до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року (ЄВРО-2012).

Сім'я 
Одружений.
Жінка — Марія Володимирівна.
Діти — Глеб, Габріель.

Джерела 
 Біографія на сайті Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 
 Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

Уродженці Донецька
Українські підприємці
Державні службовці України
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Радники міністрів України